Das Herreneinzel der US Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Marat Safin. Das Finale bestritten Lleyton Hewitt und Pete Sampras, welches Hewitt in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2001